Guillermo de Altavilla puede hacer referencia a:
 Guillermo Brazo de Hierro, hijo de Tancredo de Altavilla y su primera esposa Muriella, conde de Apulia.
 Guillermo del Principado, hermanastro del anterior. Hijo de Tancredo de Altavilla y su segunda esposa Fresneda.